Blå tornet kan syfta på:

 Blå tornet – en byggnad på Drottninggatan i Stockholm
 Blå tornet (roman) – en roman från 1985 av Dénis Lindbohm

Se aven
Blåtårn – flera

Torn